Il campionato mondiale Superbike 2007 è la ventesima edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta dalla F.I.M..

La stagione ha preso il via il 24 febbraio a Losail, terminando il 7 ottobre a Magny Cours dopo 13 round.

Il campionato piloti è stato vinto da James Toseland sulla Honda CBR1000RR del team Hannspree Ten Kate Honda che ha preceduto di soli 2 punti Noriyuki Haga sulla Yamaha YZF-R1 del team Yamaha Motor Italia e di 18 punti Max Biaggi sulla Suzuki GSX-R1000 K7 del team Alstare Suzuki Corona Extra.

Il titolo costruttori è stato vinto, per la prima volta nella sua storia in questa competizione, dalla Yamaha.

Piloti partecipanti 
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti
La seconda gara del Gran Premio disputatosi sul circuito di Silverstone è stata annullata, di conseguenza le gare valide per l'assegnazione dei punti furono solo 25 anziché le 26 previste.

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni